A 2012-es baszk körverseny (spanyolul: Vuelta al País Vasco) az 52. megrendezett ilyen kerékpárverseny volt 1924 óta. 2012. április 2-án kezdődött Güeñes-ben és április 9-én ért véget Oñati-ban. A verseny része a 2012-es UCI World Tour-nak és 6 szakaszból állt. Az összetett versenyt Samuel Sánchez nyerte meg Joaquim Rodríguez és Bauke Mollema előtt.

Részt vevő csapatok 

A 18 World Tour-csapaton kívül 2 csapat kapott szabadkártyát, így alakult ki a 20 csapatos mezőny.

UCI World Tour csapatok:
 AG2R La Mondiale  Astana  Movistar  Euskaltel–Euskadi  FDJ–BigMat  Team Garmin–Barracuda  Lampre–ISD  Liquigas–Cannondale  Lotto–Belisol Team  Omega Pharma–Quickstep  Rabobank  Katyusa  GreenEDGE Cycling Team  Team Saxo Bank  Sky Procycling Vacansoleil–DCM RadioShack–Nissan–Trek BMC Racing Team

Szabadkártyás csapatok
 Caja Rural  Utensilnord–Named

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Baszkko~rverseny
2012